Gansler ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Gansler (* 1941), ungarisch-US-amerikanischer Fußballspieler und jetziger -trainer
 Rupert Gansler (um 1658–1703), Benediktiner und geistlich-humoristischer Schriftsteller